Szépirodalom
 Halálhajó, eredeti címe Das Totenschiff, B. Traven regénye (1926)

Filmek Traven regényéből
 Halálhajó (film, 1947), eredeti címe Das Totenschiff, 1947-es német film, rendezte Karl Peter Biltz
 Halálhajó (film, 1948), eredeti címe Das Totenschiff, 1948-as német film, rendezte Carl Nagel
 Halálhajó (film, 1956), eredeti címe Das Totenschiff, 1956-os német film, rendezte Gustav Burmester
 Halálhajó (film, 1959), eredeti címe Das Totenschiff, 1956-os német film, rendezte: Georg Tressler, főszereplő Horst Buchholz

Egyéb filmek
 Halálhajó, eredeti címe Event Horizon, 1997-es amerikai film, rendezte Paul W. S. Anderson